Паторжинский - фамилия:

 Паторжинский, Иван Сергеевич (1896—1960) — советский украинский оперный певец и педагог.
 Паторжинский, Фёдор Сергеевич (1901—1976) — советский певец, хормейстер, регент и преподаватель.

См. также 
 Улица Паторжинского